Metrik steht für:

 in der Literatur die rhythmische Bestimmung von Texten, siehe Verslehre
 in der Musik die Lehre von der Bewertung der Töne, siehe Metrum (Musik)
 einen Fachbereich der Chemie, siehe Chemometrik
 in der Physik die Geometrie der Raumzeit, siehe Allgemeine Relativitätstheorie#Metriken
 in der Betriebswirtschaft eine Methode zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Strategien, siehe Betriebswirtschaftliche Kennzahl

Mathematik:
 metrischer Raum, Methode, die Größe von Abständen zu ermitteln
 Pseudometrik, topologische Verallgemeinerung des Abstandes
 metrischer Tensor, Maßvorschrift in der Differentialgeometrie

Informatik:
 Softwaremetrik, Methode zur Bewertung von Code-Qualität
 Metrik (Netzwerk), Bewertungskriterium beim Routing

Weiteres:
 den Künstlernamen des britischen DJs und Produzenten Tom Mundell

Siehe auch: